Vanadiumchlorid steht für mehrere chemische Verbindungen zwischen Vanadium und Chlor:

 Vanadium(II)-chlorid
 Vanadium(III)-chlorid
 Vanadium(IV)-chlorid
 Vanadium(V)-chlorid